A Trade Secret – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
A Trade Secret – film del 1915 diretto da William Haddock